

Wydarzenia 

 spór Aten z Koryntem o dawną kolonię Koryntu
 Zakończyła się wojna Koryntu z Korkyrą (rozpoczęta w 435 r. p.n.e.)